Раззаков — фамилия. Известные носители:
 Раззаков, Фёдор Ибатович (род. 1962) — советский писатель.
 Раззаков, Исхак Раззакович (1910—1979) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Раззаков — город в Кыргызстане.